Die League of Wales 1998/99 war die siebte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1998 und endete am 1. Mai 1999.

Barry Town feierte seinen vierten Meistertitel in Folge. Vor Saisonbeginn war Ebbw Vale AFC, der die Vorsaison als Dritter abgeschlossen hatte, aufgrund von Finanzproblemen ausgeschlossen worden.

Modus 
17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 32 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99